Степа́н Жу́ков:
 Жуков, Степан Алексеевич (1906—1990) — советский инженер-конструктор.
 Жуков, Степан Иванович (1923—1997) — Герой Советского Союза.